Weill-Raynal est le nom d'une famille française dont :
 Étienne Weill-Raynal (1887-1982), homme politique français ;
 Guillaume Weill-Raynal, petit-fils de Étienne Weill-Raynal, avocat et essayiste français ;
 Clément Weill-Raynal, petit-fils de Étienne Weill-Raynal, journaliste français,  frère jumeau du précédent.

Weill-Raynal